Формообразова́ние — процесс образования новых форм.
 Формообразование — то, что получило форму, структуру.
 Формообразование — в языкознании: образование грамматических форм слова.
 Формообразование — в биологии: возникновение и развитие органов, систем органов и частей тела организмов.

Примечания